Сержант первого класса (, аббревиатура «SFC») — воинское звание сержантского состава вооружённых сил США, Казахстана, а также некоторых других вооружённых сил государств мира.

В Армии США это звание занимает седьмую ступень в иерархии, находится выше звания штаб-сержанта и ниже званий первого сержанта и мастер-сержанта. Сержант первого класса координирует действия взвода, иногда возглавляемым вторым лейтенантом. Сержант первого класса также может возглавлять специализированное отделение (section), не путать с обычным отделением (squad). В обращении употребляется как сержант.

В морской пехоте США равнозначное звание — комендор-сержант (), в авиации США — Мастер-сержант и Первый сержант.

Эквивалентные звания в НАТО обозначаются кодом OR-7.

Примечания

Ссылки 
 U.S. Army Enlisted Rank Insignia — Criteria, Background, and Images 

Воинские звания Вооружённых Сил Казахстана